Whitelaw Reid is de naam van een aantal mensen uit een Amerikaanse familie van journalisten en krantenuitgevers:

 Whitelaw Reid I - de stamvader. Was naast uitgever van de New York Tribune politicus en diplomaat.
 Whitelaw Reid III - volgde de familietraditie, was onder andere journalist bij de New York Tribune en later uitgever van The Herald Tribune.
 De achter-achterkleinzoon van Whitelaw Reid I heet ook Whitelaw en is sportverslaggever bij The Daily Progress.